Lijst van onroerend erfgoed in Koolkerke
 Lijst van onroerend erfgoed in Brugge/Sint-Jozef